País de Núremburg es uno de los 71 distritos en los que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.

Ciudades y municipios

Véase también 
 Área metropolitana de Núremberg

Nuremberg